Dülmen ist
 Dülmen, eine Stadt in Nordrhein-Westfalen
 Dülmen (Odenthal), ein Ortsteil in Odenthal, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen

Dülmen ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander van Dülmen (* 1968), deutscher Filmproduzent und Filmschaffender
 Andrea van Dülmen (* 1940), deutsche Autorin
 Gerd van Dülmen (* 1939), deutscher Künstler
 Moritz van Dülmen (* 1970), deutscher Kulturmanager 
 Richard van Dülmen (1937–2004), deutscher Historiker

Siehe auch:
 Rudolph Beck-Dülmen (1885–1956), fiktive Person
 Croÿ-Dülmen
 Dulmen